BIOGRAFIES:
Bernard Butler, músic i productor musical anglès, antic membre del grup Suede
Caron Butler, jugador estatunidenc de bàsquet
David Butler, director, actor, guionista i productor de cinema estatunidenc
Daws Butler (1916 - 1988), actor de veu nord-americà
Gerard Butler, actor i cantant escocès
James Butler Hickok, nom de Wild Bill Hickok, pistoler, explorador i marshal del Far West
Joseph Butler, filòsof anglès, bisbe de Bristol
Judith Butler, filòsofa, escriptora i professora feminista estatunidenca
Nicholas Murray Butler, polític estatunidenc, guanyador del Premi Nobel de la Pau de 1931
Octavia Butler, escriptora afroamericana de ciència-ficció feminista (1947-2006)
Samuel Butler, poeta anglès del segle XVII
William Butler Yeats, poeta i dramaturg irlandès, guanyador del Premi Nobel de Literatura l'any 1923.

 GEOGRAFIA:
Butler (Alabama), localitat estatunidenca d'Alabama
Butler (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud
Butler (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
Butler (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
Butler (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
Butler (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
Butler (Missouri), localitat estatunidenca de Missouri
Butler (Nova Jersey), localitat estatunidenca de Nova Jersey
Butler (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
Butler (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
Butler (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
Butler (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin
Comtat de Butler (Alabama), comtat estatunidenc d'Alabama
Comtat de Butler (Iowa), comtat estatunidenc d'Iowa
Comtat de Butler (Kansas), comtat estatunidenc de Kansas
Comtat de Butler (Kentucky), comtat estatunidenc de Kentucky
Comtat de Butler (Missouri), comtat estatunidenc de Missouri
Comtat de Butler (Nebraska), comtat estatunidenc de Nebraska
Comtat de Butler (Ohio), comtat estatunidenc d'Ohio
Comtat de Butler (Pennsilvània), comtat estatunidenc de Pennsilvània
Butler Beach, localitat estatunidenca de Florida
Lake Butler, diversos indrets
Butlerville, localitat estatunidenca d'Ohio